szyb (górnictwo)
 szyb (w budynkach)
 szyb naftowy